Het schansspringen voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 11 februari 2014 in het RusSki Gorkicomplex in Krasnaja Poljana.

Schansspringen voor vrouwen stond voor de eerste maal op het programma.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen